Северная Македония на «Детском Евровидении» участвовала 17 раз. Лучшие результаты были в 2007 и 2008 годах, тогда заняла пятое место. Худшие результаты были в 2006 году — 15-е и в 2015 году — 17-е.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Вернувшиеся исполнители

Фотогалерея

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com
 Северная Македония на детском Евровидении 2008 ESCKAZ.com

Северная Македония
Музыка Северной Македонии